

Гіт — місто, штат Алабама
 Гіт — місто, штат Массачусетс
 Гіт — місто, штат Огайо
 Гіт — місто, штат Техас
 Гіт Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсільванія

Див. також 
 Хіт